Абрам Моисеевич Заславский (9 апреля (27 марта)1899, Одесса, Российская Империя — 22 сентября 1962, Москва, СССР) — советский архитектор, градостроитель.
  

Абрам Моисеевич Заславский окончил ВХУТЕИН в 1929 году. В том же году стал членом-учредителем ВОПРА и стал заместителем председателя общества. С 1932 года работал в Архитектурно-планировочном управлении Москвы, заместителем главного архитектора города. Много сделал для благоустройства Москвы и внедрения передовых методов строительства. Участник Второй мировой войны. Преподавал в Московском Архитектурном институте (МАРХИ).Член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР. Работал заместителем главного архитектора Москвы.
 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Памятник на могиле работы архитектора В. Егерева.

Избранные проекты 
 Генеральный план Москвы, 1935 (под руководством В. Н. Семенова)
 Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома в Зарядье (1930-е гг., с А. М. Файфелем).

Примечания

Ссылки 
 Заславский Абрам Моисеевич в Encyclopedia of Russian Jewry 
 Памятник на могиле Заславского на Новодевичьем кладбище 
 Краткая информация на сайте ветеранов войны 
 ООВ1 
 ОТКЗ57 

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Градостроители СССР
Преподаватели МАРХИ
Члены Союза архитекторов СССР
Члены-корреспонденты Академии строительства и архитектуры СССР